Morigi – illustre casata di Milano
 Caterina Morigi – religiosa italiana
 Doro Morigi – ciclista su strada e pistard italiano
 Guillermo Morigi – ex calciatore argentino
 Renzo Morigi – tiratore a segno italiano
 Tatiana Casini Morigi – montatrice italiana
 Valerio Morigi – attore italiano